Kubli est un nom propre germanique qui peut faire référence à :

Patronyme 

  (1750-1835), homme politique suisse ;
  (1995-), footballeur suisse ;
  (1969-), artiste, compositeur et écrivain germano-suisse.

Société 
 Kubli, confiserie française créée par le Suisse Jacques Kubli, spécialisée dans la fabrication de bonbons.

Patronyme germanique
Patronyme suisse